Мытинцы — название населённых пунктов на Украине:

 Мытинцы — село в Хмельницком районе Винницкой области.
 Мытинцы — село в Красиловском районе Хмельницкой области.